140980 Blanton, asteroide della fascia principale
 Robert Blanton, giocatore di football americano statunitense che gioca nel ruolo di safety per i Minnesota Vikings
 Ricky Blanton
 Richard Blanton, archeologo e antropologo statunitense.
 Jimmy Blanton